Хамм — топоним и фамилия:

Топоним 
 Хамм () — город земельного подчинения на западе Германии, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.
 Хамм () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Фамилия 
 Хамм, Харольд (род. 1945) — американский предприниматель, один из богатейших людей мира.

Двойная фамилия 
 Хамм-Брюхер, Хильдегарда (1921—2016) — немецкий политик.

См. также 
 РМ Хамм Бенфика
 Хамма
 
 Хам
 Hamm AG
 
 Хаммо, Яков Михайлович